La M19 est une autoroute internationale ukrainienne reliant la région de  Volhynie (à la frontière de la Biélorussie) à la région de Bucovine (à la frontière de la Roumanie) et fait partie de l'autoroute E85.

Notes et références 

Route en Ukraine